Rozgrywki radzieckiej pierwszej grupy klasy A w sezonie 1966 były dwudziestymi ósmymi w historii radzieckiej pierwszej ligi . W rozgrywkach wzięło udział dziewiętnaście drużyn, w tym dwie, które awansowały z drugiej ligi – Ararat Erywań i Kajrat Ałmaty. Mistrzowski tytuł po raz drugi wywalczyła drużyna Dynama Kijów. Królem strzelców ligi został Ilja Datunaszwili z Dinama Tbilisi, który zdobył 20 goli.

Tabela

Nagrody

Przypisy

Bibliografia 
 Profil w bazie Football Facts 
 Profil w bazie Wild Stat 
 Profil w bazie RSSSF 

1966 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Związku Radzieckim